Бенин принимал участие в Летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле (Республика Корея) в четвёртый раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Сборную страны представляли шесть мужчин и одна женщина, выступавшие в соревнованиях по дзюдо и лёгкой атлетике.

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 6

 Мужчины

 Женщины

Дзюдо 

Спортсменов — 1

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 1988 года
1980-е годы в Бенине